Хаса́н Махарбе́кович Баро́ев (; род. 1 декабря 1982 года, Душанбе) — российский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион 2004 года, двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России. Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии.

Биография 
Родился 1 декабря 1982 года в городе Душанбе Таджикской ССР в семье осетинского происхождения.

Родители происходят из села Заманкул Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания. В 1992 году семья репатриировалась из Таджикистана в Россию, поселившись во Владикавказе.

Начал тренироваться с 13 лет у известных мастеров, в частности заслуженного мастера спорта Владимира Уруймагова. Выступал за команду «Торпедо» Северной Осетии-Алании, ростовский клуб СКА.

В сборной команде России с 2000 года.

Спортивные достижения 
 Олимпийский чемпион 2004 года
 Двукратный чемпион мира (2003 и 2006)
 Двукратный чемпион Европы (2007 и 2011)

Награды и звания 
 Орден Дружбы (4 ноября 2005 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2 августа 2009 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные досижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине
 Медаль «Во славу Осетии»
 Заслуженный мастер спорта России

Факты 
 В качестве приза за одну из побед Сулейман Керимов подарил Бароеву автомобиль «Бентли»
 
 Сыграл роль в фильме Джаника Файзиева «Август. Восьмого»

Примечания

Ссылки 
 Хасан Бароев на сайте Федерации спортивной борьбы России
 Профиль на официальном сайте ВФСО «Динамо»
 
 
 Разговор по пятницам. Хасан Бароев: скорпион, злодей и парижская тарзанка — «Спорт-Экспресс», 12 августа 2011

Чемпионы России по греко-римской борьбе
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по борьбе
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Борцы супертяжёлого веса
Борцы, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил